Huerto Solidario Fuensanta es un huerto urbano social situado en el solar del antiguo Cine Fuensanta de la Calle Hernando de Magallanes del barrio de la Fuensanta_(Córdoba) en la ciudad de Córdoba (España). Huerto Solidario Fuensanta es también una Asociación que continúa con la recuperación un solar público abandonado durante más de 20 años, pasando a ser desde hace casi 2 años un proyecto social y educativo.

El Huerto Solidario Fuensanta está abierto a todo el mundo, esta gestionado por la Asociación Huerto Solidario Fuensanta con la colaboración de vecinos y visitantes de otros barrios.
Cuenta con un espacio de huerto y una zona al aire libre donde se puedan realizar todo tipo de actividades sobre cultura, arte, naturaleza, deporte, salud, etc. 
El Huerto Solidario Fuensanta se ha convertido en una buena herramienta de integración social del barrio promoviendo colores, las relaciones intergeneracionales y los hábitos de alimentación y desarrollo de actividad psíquica.

Historia 
Etapas del nuevo proyecto Huerto Solidario Fuensanta: Inicio y constitución como Asociación sin ánimo de lucro.

Inicio en marzo-2014  
Comienza el nuevo proyecto por parte de los vecinos/as y ciudadanos/as de Córdoba tomando el relevo en la gestión y variando su rumbo hacia una educación social y medioambiental, intentando así no solo dejar un mundo mejor para futuras generaciones, si no también dejar mejores niños a este mundo.

Constitución como Asociación en junio-2015  
El 20 de junio de 2015 se constituye Asociación denominándose Huerto Solidario Fuensanta con el propósito de estar siempre al servicio público como educación social y de producción vegetal.

Tras casi dos años con el nuevo proyecto, cada día son más los visitantes, colaboradores, asociaciones e instituciones interesadas en visitar el huerto para enriquecerse y formar parte del proyecto, demostrando así que esta metodología ha sido más efectiva y perdurable en el tiempo. 

Hoy en día es el orgullo del barrio y un proyecto de referencia para el resto de la ciudad.

Referencias

Enlaces externos 

 Página de Facebook del Huerto Fuensanta